Старые Криганы, Крихана Веке () — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 5 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Старая Крихана проживает 4189 человек (2020 мужчин, 2169 женщин). Преобладают этнические румыны, которые при переписях населения используют румынский инфраним Молдаване (Moldoveni) наряду с этнонимом Румыны (Români).

Этнический состав села:

Почётные граждане 
 Теодор Шербан
 Николае Мэткаш
 Влад Кубряков
 Эмиль Гажу
 Раду Балтасиу
 Иоан Василеску

Села побратимы и партнёры 
 Оанчя, уезда Галаць, Румыния
 Скынтейешть, уезда Галаць, Румыния
 Михаил Когэлничану, уезда Констанца, Румыния
 Михай Витязу, уезда Клуж, Румыния
 Савёне, департамент Атлантической Луары, Франция

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района